Ізола́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південний схід від Парижа, 170 км на північний схід від Марселя, 60 км на північ від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 282 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 552,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ізола на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ізола на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи
 Ізола (Словенія)

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи